Sond kan avse:

 Rymdsond – en obemannad rymdfarkost
 Sond (medicin) – en tunn slang som används vid matning eller avlastning av magsäcken
 Radiosond – ett mätinstrument som används i väderballonger
 Hybridiseringssond – en molekyl som används för att spåra andra, intressanta molekyler